US Open 1979 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i USTA National Tennis Center i Flushing Meadows, New York City, USA i perioden 28. august - 9. september 1979. Det var den 99. udgave af US Open gennem tiden og den 12. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra, og det var sæsonens tredje og næstsidste grand slam-turnering. 

Herresingletitlen blev vundet af 20-årige John McEnroe, der blev den yngste vinder af US Open-mesterskabet i herresingle i 31 år, da han i finalen besejrede Vitas Gerulaitis med 7-5, 6-3, 6-3 på 2 timer og 14 minutter. McEnroe var i sin første grand slam-finale i herresingle, og vandt følgelig sin første grand slam-titel i single. Gerulaitis var i den første og eneste US Open-finale i sin karriere. De to newyorkere spillede den første rent amerikanske herresinglefinale i US Open siden 1953, og den første finale i mesterskabets historie mellem to newyorkere.

Sejren i Damesingleturneringen gik til den blot 16-årige Tracy Austin, der dermed blev den yngste vinder af US Open-mesterskabet i damesingle nogensinde. I finalen vandt hun med 6-4, 6-3 over Chris Evert Lloyd, som havde vundet titlen de foregående fire år, og som samtidig fik stoppet sin serie på 31 vundne singlekampe i træk ved US Open. Austin vandt den første af sine to grand slam-titler i karrieren, og indtil da havde hendes bedste grand slam-resultat været semifinalepladsen ved Wimbledon-mesterskabet tidligere samme år.

Singlefinalerne blev overværet af 18.288 tilskuere.

I herredoublerækken sejrede John McEnroe og Peter Fleming, der i finalen besejrede Stan Smith og Bob Lutz med 6-2, 6-4. McEnroe og Fleming vandt dermed den anden af deres syv grand slam-titler i herredouble, efter at de tidligere på sæsonen havde vundet deres første ved Wimbledon, og triumfen var særligt sød for de to sejrherrer, som netop var blevet fravalgt til fordel for netop Lutz og Smith som det amerikanske doublepar i den forestående Davis Cup-kamp mod Argentina.

Damedoubletitlen gik til Betty Stöve og Wendy Turnbull, som i finalen vandt med 6-4, 6-3 over de forsvarende mestre, Billie Jean King og Martina Navratilova. Stöve og Turnbull vandt dermed deres anden og sidste grand slam-titel som makkere, efter at de ved French Open tidligere på året havde vundet deres første titel. Stöve vandt sin tredje og sidste US Open-titel i damedouble og sin sjette og sidste grand slam-titel i damedouble. Turnbull vandt sin fjerde og næstsidste grand slam-titel i damedouble, og det var samtidig hendes første af to US Open-mesterskaber i damedouble.

Endelig blev mixed double-titlen vundet af Bob Hewitt og Greer Stevens efter finalesejr på 6-3, 7-5 over Frew McMillan og Betty Stöve. Stevens vandt sit tredje og sidste grand slam-mersterskab i mixed double (alle vundet med Hewitt som makker) men sin første og eneste US Open-titel i mixed double. Hewitt vandt sin sjette og sidste grand slam-titel i mixed double i karrieren, og det var også den eneste gang, at han sejrede i US Open-mesterskabet i mixed double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1979 androg $ 563.600, hvilket var en stigning på 12,7 % i forhold til året før.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1979 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1979

Noter 

1979
Tennis i 1979
Sport i New York City